Транспорт в Эстонии — это сеть, прежде всего, автомобильных и железных дорог.

Автомобильные дороги 

 всего: 59008 км (включая 16608 км государственных дорог)
 мощёные: 12926 км 

Дорожную сеть Эстонии образуют: государственные шоссе, местные, частные и лесные дороги. За строительство и обслуживание государственных дорог отвечает Департамент шоссейных дорог, за местные дороги – местные самоуправления, за частные – их собственники. По состоянию на 1 января 2019 года общая протяженность государственных дорог Эстонии составила 16608 км. При благоприятных погодных условиях протяженность ледовых переправ составляет 87,6 км. Протяженность основных шоссе и магистралей - 1609 км (9,7%), шоссе регионального значения – 2405 км (14,5%), второстепенных шоссе – 12480 км (75,2%). На прочие государственные шоссе приходится лишь 114 км, что составляет 0,7% от всей сети государственных дорог Эстонии.

 Государственные автодороги - 16608 км
 основные шоссе и магистрали - 1609 км
 шоссе регионального значения - 2405 км
 второстепенные шоссе - 12480 км
 прочие дороги и шоссе - 114 км
 Местные дороги - 24002 км
 шоссе - 18237 км
 улицы - 5209 км 
 пешеходные и велосипедные дорожки - 556 км
 Частные и лесные дороги - 18398 км (по данным на 31 января 2008 года) 
 Общая протяженность -	59008 км

Эстония в 2018 году заняла 38-е место в мире по качеству дорог в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом экспертами Всемирного экономического форума. Второе место после Литвы (37-е место) в странах Балтии.

Государственные автодороги 
Государственные автодороги образуют ядро эстонской дорожной сети. Их общая протяженность составляет 16608 км.

Железная дорога 

 всего: 900 км линий общих перевозок (1200 км, включая закрытые промышленные линии)
 широкая колея: 900 км с шириной колеи 1520 мм или 1524 мм (133 км электрифицировано)

Железнодорожное сообщение с соседними странами 
  Латвия — грузовое и пассажирское (поезд Валга — Рига три раза в день)
  Россия — грузовое и пассажирское

Порты и гавани 
В Эстонии есть 45 портов, состоящих в Государственном Регистре, за малым исключением все они находятся на Балтийском море.

Крупнейшие порты расположены в Мууга (около Таллина), Таллине (состоит из нескольких портов), Кунда, Пярну и Силламяэ.

Паромное сообщение с другими странами 
  Финляндия
  Аландские острова
  Швеция
  Германия
  Россия

Торговый флот 
 всего: 50 судов (объёмом 1,000 регистровых тонн и более), суммарным объёмом 306,264 рег. т. и грузоподъёмностью (дедвейтом или DWT) 293,083 тонн.
 суда по типам: (на 1999 год)
 балкеров — 3
 грузовых судов — 20
 судно для насыпного груза — 1
 контейнеровозов — 5
 танкеров — 2
 ролкеров — 13
 пассажирские суда для небольших морских рейсов — 6

Аэропорты

Аэропорты с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос 
 всего: 12 (на 2007 год)
 более 3,047 метров: 1
 от 2,438 до 3,047 метров: 7
 от 914 до 1,523 метров: 3

Таллинский аэропорт является крупнейшим аэропортом в Эстонии, крупнейшей авиакомпанией является государственная Nordica.

Трубопровод 
 природный газ — 859 км (на 2007 год)

Водное сообщение 
 320 км водных путей, круглогодично доступных для судоходства.

Междугородный и международный автобусный транспорт 
Эстония обладает развитым автобусным сообщением внутри страны, а также с соседними странами - эстонские компании выполняют свыше 160 междугородных и международных автобусных рейсов.
Автобусное сообщение между Эстонией и Россией осуществляется компаниями Lux Express, Ecolines, Baltic Shuttle, Anniston.

Городской транспорт 
Основным видом транспорта в городах Эстонии является автобус. С 1995 по 2007 Эстония собирала автобусы Scania на заводе Baltscan в Тарту.

Кроме того, в Таллине присутствуют троллейбусы, трамваи и морское сообщение с островом Аэгна.

С 1 января 2013 года городской общественный транспорт Таллина стал бесплатным для всех зарегистрированных жителей города. Право бесплатного проезда также предоставлено учащимся до 19-летнего возраста независимо от места их жительства и сохранено за всеми группами льготников, имевших такое право ранее. Также с 1 января 2013 года отменены бумажные проездные билеты и введены бесконтактные пластиковые карты, которые необходимо регистрировать при входе в транспорт через особые регистраторы (валидаторы). При отсутствии карты необходимо приобрести одноразовый проездной талон у водителя. 

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В 11 из 15 уездов с 1 июля 2018 года пассажиры могут бесплатно пользоваться местными автобусами.

См. также 
 Эстония
 Паром «Эстония»

Примечания 

Транспорт в Эстонии